Bronzestern steht für:

 Stern des Sports in Bronze, siehe Großer Stern des Sports

Siehe auch:
 Bronze Star